Holice (Pardubice), ciutat a la regió de Pardubice de la República Txeca
 Holice (Dunajská Streda), ciutat al districte de Dunajská Streda d'Eslovàquia
 Holice, un antic municipi, actualment part de la ciutat d'Olomouc a la República Txeca
 Holice (grup musical), grup d'electropop anglès